Estação Niños Héroes (Metrô da Cidade do México) — estação de Metrô da Cidade do México, México
 Estação Niños Héroes (Metrorrey) — estação de VLT de Monterrei, no México

Niños Héroes